Fischerstraße und Fischergasse stehen für folgende Verkehrswege:
 Fischerstraße in Berlin-Rummelsburg
 Fischerstraße (Kempten)
 Fischerstraße (Kaiserslautern) mit Wohnanlage Fischerstraße
 Fischergasse (Meißen)
 Fischerstraße (Rostock)

Fischerstraße ist auch der ehemalige Straßenname eines Abschnitts der heutigen Schillstraße in Stralsund.